Nera har flere betydninger:
 Nera (flod i Italien) – en biflod til Tiberen
 Nera (flod i Rumænien) – en biflod til Donau
 Nera (flod i Rusland) – en biflod til Indigirka i Republikken Sakha